Ста́льник ма́ленький () — вид цветковых растений рода  семейства .

Ботаническое описание 
Неколючий мелкий кустарничек высотой до 30 см, гемикриптофит, эфемер. Не суккулент, не имеет колючек или шипов, однако всё растение покрыто железистыми волосками. Все листья тройчатые, с широкими листочками. Цветки жёлтые, мелкие (5—12 мм в диаметре), исключительно двуполые, собраны в густые колосовидные соцветия.

В 2014 году из этилацетатного экстракта стальника маленького были выделены три новых, ранее неизвестных кислоты — производных антраниловой кислоты.

Хромосомный набор 2n = 30 (по некоторым источникам, 34).

Распространение 
В ареал вида входят Северная Африка, Западная Азия, Кавказ, Центральная, Восточная, юго-восточная и юго-западная Европа.

Хозяйственное значение и применение 
Может выращиваться как декоративное садовое растение, подходит для каменистых садиков.

Охрана 
Вид занесён в Красную книгу Республики Дагестан и Ставропольского края.

Примечания

Литература 
 

Мотыльковые
Флора Северной Африки
Флора Евразии
Декоративные садовые растения